Александра Фёдоровна — имя, данное в православии двум супругам российских императоров:

 Александра Фёдоровна (принцесса Шарлотта Прусская; 1798—1860) — русская императрица, жена Николая I.
 Александра Фёдоровна (принцесса Алиса Гессенская; 1872—1918) — русская императрица, жена Николая II.